Bürgerwald ist der Name von:

 Berchtesgadener Bürgerwald (bis 1392 m), Bergwaldgebiet im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern; früher gemeindefrei
 Bürgerwald (Nordpfälzer Bergland) (bis 500 m), Unterraum des Donnersbergmassivs im Naturraums Nordpfälzer Bergland
 Bürgerwald (Landkreis Schweinfurt) (bis 476 m), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Bürgerwald (Tiengen) (bis ca. 400 m), Naherholungsgebiet bei Tiengen, Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-WÜrttemberg, bekannt durch den Bürgerwaldtunnel, ein Teilstück der A 98
 Bürgerwald oder Gültholz (bis 208 m), Rechtlerwald bei Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern

 Bürgerwald-Konzept, unrealisiertes forstpolitisches Konzeptes